Oyam, ville d'Ouganda, capitale du district du même nom.
 Oyam, district d'Ouganda.